Municipio San Juan Mixtepec ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio San Juan Mixtepec (Distrito 08), in der Región Región Mixteca, Bundesstaat Oaxaca
 Municipio San Juan Mixtepec (Distrito 26), in der Región Sierra Sur, Bundesstaat Oaxaca